Reichelsheim (Odenwald) – comune del circondario dell'Odenwald (Assia)
 Reichelsheim (Wetterau) – città del circondario della Wetterau (Assia)